Анексія Кримського ханства — анексія Кримського півострова і Північного Причорномор'я Російською імперією 1783 року.
 Анексія Криму — анексія РФ української АР Крим і Севастополя, що сталася 2014 року.